Ля́да

Разное 
 Ляда — пустошь среди леса, место вырубки и выжига леса для нужд земледелия.
 Ляда — название откидной крышки люка, ведущего на чердак или в подвал.
 Ляда — согласно Хронике Яна Длугоша — бог войны у западных славян.

В топонимике

Белоруссия 
 Лядо (Ляда) — деревня в Вилейском районе Минской области. 
 Боровое Лядо (Баравое Ляда) — посёлок в Кошелёвском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области. 
 Великое Лядо (Вялікае Ляда) — посёлок в Озеранском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области. 
 Старое Ляда — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Попова Ляда — деревня Ивовского сельского поселения Липецкого района Липецкой области.
 Новая Ляда — посёлок городского типа в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Ляда — название ряда населённых пунктов в России и Белоруссии.
 Ляда — река в Тамбовской области.

См. также 
Лядо
 Ляды
 Лядов — фамилия.